Ива́н Ка́рпович Голубе́ц () — советский военный моряк, старший матрос-пограничник, участник Великой Отечественной войны. Участник обороны Севастополя 1941—1942 года. Герой Советского Союза (1942, посмертно).

Биография 
Родился 8 мая 1916 в Таганроге. Украинец. Учился в таганрогской школе № 2 (1925—1931, она именовалась Таганрогской фабрично-заводской девятилеткой № 2 при металлургическом заводе). С 1936 года работал в листопрокатном цехе Таганрогского металлургического завода.

В 1939 году окончил Балаклавскую морскую пограничную школу, служил во 2-м и 1-м Чеpноморских отрядах пограничных судов.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С первых дней обороны Севастополя катер, на котором служил Иван Голубец, входил в силы Севастопольского гарнизона.

К исходу марта 1942 года город-крепость Севастополь уже пять месяцев героически сражался, находясь в полной блокаде со стороны суши. 25 марта 1942 года в Стрелецкой бухте рулевого сторожевого катера «СК-0183» старшего матроса Голубца боцман по делам службы послал на берег. В это время противник стал обстреливать Стрелецкую бухту из дальнобойной артиллерии.

Подвиг 
Голубец увидел сторожевой катер «СК-0121», стоявший у пирса, которому осколки разорвавшегося снаряда пробили борт. Загорелись моторные отсеки. От осколков другого снаряда, попавшего в топливную цистерну, пламя охватило корабль. Возникла угроза взрыва запаса глубинных бомб на сторожевике и уничтожения судов, находящихся в бухте. Он бросился на горевший катер, сквозь бушующее пламя пробрался на корму и стал сбрасывать тяжёлые глубинные бомбы в море. Огонь разгорался всё сильнее и неотвратимо подползал к стеллажам, но за корму уже скатилась последняя 160-килограммовая глубинная бомба.

Однако на корабле оставалось ещё около 20 малых бомб, сбросить которые было легче. К этому времени и корму охватило пламя. Сознавая опасность, отважный моряк продолжал своё дело, пока не произошёл взрыв. Жертвуя собой, он спас десятки человеческих жизней и боевые катера.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Военно-морского флота» от 14 июня 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Награды 
 Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени.
 Медалями «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя».

Память 
 Улицы, носящие имя И. Голубца в городах:
 Таганрог (с 1948 года), Анапа, Севастополь, Симферополь, в селе Лепляво.
 Суда, носящие имя И. Голубца:
 Минный тральщик Краснознамённой бригады ОВР Черноморского Флота (с 2005 года).
 Большой автономный траулер-морозильник. Флаг — Украина, порт приписки — Севастополь.
 Теплоход. Флаг — Украина. Феодосийский порт.
 Буксир. Флаг — Россия. Таганрогский морской порт.
 Танкер обеспечения — 10 ОБПСКР. г. Владивосток. Тихоокеанский пограничный округ.
 Памятники:
 В Анапе на территории Института береговой охраны ФСБ России.
 В Севастополе, на территории воинской части в Стрелецкой бухте.
 Бюст в Таганроге перед гимназией № 2 имени А. П. Чехова, в которой учился И. К. Голубец.
 Бюст в посёлке Новоозёрное в Крыму.
 Памятная доска на улице Ивана Голубца д.103 в Анапе.
 Локомотив:
 Электровоз ВЛ 80С 776 имени И. Голубца.
 Тепловоз ТГМ4Б-1046 ОАО «ТАГМЕТ» имени И. Голубца.
 Повесть
 «Герой Советского Союза Иван Голубец», написанная писателем-маринистом Г. Н. Гайдовским, участником обороны Севастополя, в 1942 году корреспондентом газеты «Красный черноморец»

Галерея

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области.

Примечания

Литература 
 Дубровский В. Г. Навечно в строю // За родной Севастополь. — 2-е изд., доп. — М.: Молодая гвардия, 1983. — С. 95-99.

Ссылки 
 
 Централизованная библиотечная система г. Ростова-на-Дону
 Голубец Иван Каpпович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017
 Голубец Иван Карпович.
 Таганрог (Сборник).
 Ю. Кашлев, В. Сёмин. Моряки-пограничники в Великой Отечественной войне на pogranichnik.ru.

Персоналии:Таганрогская гимназия
Морские пограничники
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Моряки Великой Отечественной войны